Pivitsheide ist der Name zweier Stadtteile von Detmold, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen:

 Pivitsheide Vogtei Heiden, siehe Pivitsheide V. H.
 Pivitsheide Vogtei Lage, siehe Pivitsheide V. L.